Magdalene – variante del nome Maddalena
 Magdalene – film del 1910 diretto da Holger Rasmussen
 Magdalene – film del 2002 diretto da Peter Mullan
 Magdalene – album  di FKA twigs del 2019

Pagine correlate 
Maddalena